SpiderMonkey — первый в истории движок JavaScript.

История 
SpiderMonkey был написан Бренданом Айком во время его работы в Netscape Communications, а позднее сделан открытым. В настоящее время SpiderMonkey поддерживается Mozilla Foundation.

Описание 
SpiderMonkey написан на языке Си и включает в себя компилятор, интерпретатор, декомпилятор, сборщик мусора и стандартные классы. Он не предоставляет рабочего окружения, такого как DOM.

SpiderMonkey встраивается в другие приложения, которые предоставляют рабочее окружение для JavaScript. Наиболее популярными программами являются Mozilla Firefox и Mozilla Application Suite/SeaMonkey, а также Adobe Acrobat и Adobe Reader. SpiderMonkey также используется в качестве движка JavaScript для Yahoo! Widgets (ранее известного под именем «Konfabulator») и UOX3, эмулятора Ultima Online.

SpiderMonkey, как и родственный ему движок Rhino, имеет поддержку стандарта ECMAScript для XML (E4X).

ActionMonkey 
В 2006 году для Mozilla 2 планировалось использовать Tamarin — открытую виртуальную машину ActionScript, разработанную в Macromedia (позже Adobe).. Проект по интеграции SpiderMonkey и Tamarin получил кодовое название ActionMonkey. Позднее этот проект был отменен в силу ряда причин.

TraceMonkey 
В 2009 году к SpiderMonkey добавлена возможность компиляции JavaScript в машинный код, что существенно ускорило выполнение JavaScript-кода. Проект получил название TraceMonkey.

Браузер Firefox, начиная с версии 3.5, для исполнения JavaScript-кода использует по умолчанию TraceMonkey.

JägerMonkey 
Для того, чтобы достичь производительности, сравнимой с другими движками, в 2010 году к SpiderMonkey было решено добавить JIT-компиляцию, основанную на компиляции целого метода (). Проект получил название JaegerMonkey (JägerMonkey).

Браузер Firefox использует JägerMonkey начиная с версии 4.0.

IonMonkey 
Новая версия разрабатывается в Mozilla Foundation.

Браузер Firefox использует IonMonkey начиная с версии 18.0.

OdinMonkey 
Несмотря на то, что IonMonkey ещё не до конца реализован, частично внедрён в Nightly 23, Mozilla Foundation приступили к созданию следующей версии — OdinMonkey.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница проекта 
 Документация по SpiderMonkey для разработчиков  

Проекты Mozilla
Свободные библиотеки программ
Движки JavaScript